Дијесинуеве де Марзо има више значења:

 Дијесинуеве де Марзо (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дијесинуеве де Марзо, Сан Хосе (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дијесинуеве де Марзо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику